Indonesië
 Mungkid (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Mungkid (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java